Edward Pease (1767-1858), pionnier du chemin de fer britannique
 Elisha Pease (1812-1883), homme politique américain
 Francis Pease (1881-1938), astronome américain
 Heather Pease (1975-), nageuse synchronisée américaine
 William Harper Pease (1824–1871), malacologiste américain

Pease (Minnesota), ville des États-Unis
Pease (rivière), affluent de la rivière Rouge